Такамура () — японская фамилия. Известные носители:

 Такамура, Котаро (1883—1956) — японский поэт и скульптор.
 Такамура Коун (1852—1934) — известный японский скульптор.